Fushan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Fushan (浮山县) der Stadt Linfen in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Fushan (Linfen);
 den Stadtbezirk Fushan (福山区) der Stadt Yantai in der Provinz Shandong, siehe Fushan (Yantai);
 die Gemeinde Fushan (阜山乡) im Kreis Qingtian der Provinz Zhejiang, siehe Fushan (Qingtian);
 die Gemeinde Fushan (伏山乡) im Kreis Shangcheng der Provinz Henan, siehe Fushan (Shangcheng);
 das Straßenviertel Fushan (府山街道) im Stadtbezirk Yuecheng der Stadt Shaoxing in der Provinz Zhejiang, siehe Fushan (Yuecheng).